Charles Venner (1890-1981), architecte français ; père de Dominique ;
 Dominique Venner (1935-2013), essayiste et directeur de revues d'histoire français ; fils de Charles ;
 Monique Venner (1936- ), première femme judoka française ;
 Fiammetta Venner (1971- ), essayiste et politologue française née au Liban, fille de la précédente ;
 Quentin Venner (1998- ), coureur cycliste belge.